Název Milíkov má více obcí:
 Milíkov (okres Frýdek-Místek), obec v okrese Frýdek-Místek
 Milíkov (okres Cheb), obec v okrese Cheb
a částí obcí
 Milíkov (Stříbro), část obce Stříbro v okrese Tachov
 Milíkov (Vacov), část obce Vacov v okrese Prachatice
 Milíkov (Černá), část obce Černá v okrese Žďár nad Sázavou

Externí odkazy